Константин Острожский:
 Острожский, Константин Иванович (1460—1530) — литовский полководец, староста, каштелян, воевода, гетман.
 Острожский, Константин Константинович (ум. 1588) — кравчий великий коронный и подчаший великий литовский, староста владимирский, переяславский.
 Острожский, Константин Константинович (1526—1608) — глава рода Острожских, староста Владимирский и маршалок Волынской земли, воевода киевский, покровитель православной веры.